Okręty US Navy o nazwie USS  "Algonquin":

 Pierwszy USS "Algonquin"
 Drugi USS "Algonquin"
 Trzeci USS "Algonquin"
Algonquin